Партијци могу бити:
 Партијци – Партија (област)
 Партијци – Партија (држава)
 Партијци – Партија (сатрапија)

Види још 
 Партија, вишезначна одредница
 Парти, вишезначна одредница